Пётр Зо́лин:* Золин, Пётр Михайлович (род. 1946) — советский и российский историк, публицист, доктор исторических наук, профессор; ряд работ относится к числу псевдоисторических.
 Золин, Пётр Петрович (1922—1984) — Герой Советского Союза (1945), лишён звания и всех наград (1948).